Plaats in Indonesië
 Kayuputih (Banjar), een plaats in het bestuurlijke gebied Buleleng in de provincie Bali
 Kayuputih (Sukasada), een plaats in het bestuurlijke gebied Buleleng in de provincie Bali

Zie ook 
 Kayu Putih (doorverwijspagina)